Kilimandjaro peut désigner :
 le Kilimandjaro, une montagne de Tanzanie et point culminant de l'Afrique ;
 Kilimandjaro, une région de Tanzanie ;
 , un quartier et une ville du , en Tanzanie ;
 l'aéroport international du Kilimandjaro, un aéroport de Tanzanie ;
 Kilimandjaro, une chanson de Pascal Danel de 1966 ;
 Kilimanjaro, premier album du groupe The Teardrop Explodes sorti en 1980.

Voir aussi 
 Les Neiges du Kilimandjaro